Trois canonnières de la Marine française ont porté le nom de Décidée :
 la Décidée, un navire à voile et à vapeur, lancé en 1862 et démantelé en 1884 ;
 la Décidée, un navire de haute mer de la classe Surprise, lancé en 1900, utilisé comme ponton en 1922 et démantelé en 1931 ;
 la Décidée, une canonnière fluviale de Classe A lancée en 1915 et démantelée en 1918 ;

Nom de bateau de la Marine française